En biologie, la motilité est la capacité d'un organisme ou d'une partie d'un organisme, à se déformer, se déplacer ou déplacer son environnement. Le terme est surtout utilisé pour la motilité cellulaire.
 En sociologie urbaine, la motilité est un concept proposé par des chercheurs de l'EPFL afin de reconceptualiser la mobilité. Ils la définissent comme « l'ensemble des facteurs définissant la potentialité à être mobile dans l'espace ».
 La Société européenne de neurogastroentérologie et de motilité est une organisation médicale à but non lucratif, fondée en 1982 pour soutenir le développement de la neurogastroentérologie.

Notes et références